Степа́нова — женская форма русской фамилии , также топоним.

 Известные носительницы 
 
 Степанова, Ангелина Иосифовна (1905—2000) — советская актриса.
 Степанова, Анна Матвеевна (1816—1838) — русская актриса и певица.
 Степанова, Антонина Яковлевна (1927—2019) — советский и российский художник по стеклу.
 Степанова, Варвара Фёдоровна (1894—1958) — советская художница-авангардистка, представительница конструктивизма, дизайнер и поэт.
 Степанова, Вероника Сергеевна (род. 2001) — российская лыжница.
 Степанова, Галина Николаевна (Прозуменщикова; 1948—2015) — советская пловчиха.
 Степанова, Евгения Акимовна (1900—1988) — советский историк.
 
 Степанова, Епистиния Фёдоровна (1882—1969) — «Мать-героиня».
 Степанова, Зоя Михайловна (род. 1953) — российский политик, депутат Государственной Думы.
 Степанова, Зоя Петровна (1928—2017) — советская актриса театра и кино.
 
 Степанова, Кира Валерьевна (род. 1993) — российская гребчиха-байдарочница.
 Степанова, Лариса Петровна (псевдоним Лариса Катаева; род. 1947) — советский и российский поэт и эссеист, журналист, редактор.
 Степанова, Лидия Ильинична (1899—1962) — советский режиссёр документального кино.
 Степанова, Любовь Александровна (род. 1966) — российский тренер по скалолазанию.
 Степанова, Марина Ивановна (род. 1950) — советская легкоатлетка.
 
 
 
 Степанова, Ольга Николаевна (Ольгина; 1867—1925) — русская оперная певица.
 Степанова, Раиса Николаевна (1950—2008) — советская легкоатлетка.
 Степанова, Розалия Михайловна (род. 1934) — русскоязычная эссеистка и писательница.
 Степанова, Светлана Степановна — российский искусствовед.

Топоним 
 Степанова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края. См. также 
 Степанова памятка

 Примечания